No More Heroes (album), een album van The Stranglers
 No More Heroes (nummer), een single van dit album
 No More Heroes (computerspel), een computerspel
 No More Heroes (filmproject), een filmproject, dat later "De oversteek" zou gaan heten